Брибир може бити:

 Брибир (Винодолска општина), насељено место Винодолске општине, у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска. У селу Угрини недалеко од Брибира рођен је Јосиф Панчић, ботаничар и први председник Српске краљевске академије.
 Брибир (Скрадин) насељено место града Скрадина, у Шибенско-книнској жупанији, Република Хрватска